Salut les copains, chanson de Pierre Delanoë et de Gilbert Bécaud sortie en 1957 ;
 Salut les copains, émission radiophonique d'Europe 1 lancée en 1959 ;
 Salut les copains, album de Johnny Hallyday sorti en 1961 ;
 Salut les copains, magazine pour la jeunesse paru de 1962 à 2006 ;
 Salut les copains, comédie musicale de Pascal Forneri créée en 2012.
 Salut les copains, album de Gilbert Bécaud (1957).
 Salut les copains, collection de disques (1959-76).